Die Fluorbenzaldehyde bilden in der Chemie eine Stoffgruppe, die sich sowohl vom Benzaldehyd als auch vom Fluorbenzol ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit angefügter Aldehydgruppe (–CHO) und Fluor (–F) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung (ortho, meta oder para) ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C7H5FO.

Eigenschaften 
Die Einführung des Fluoratoms ändert die Siedepunkte im Vergleich zum Benzaldehyd (179 °C) nur wenig.

Einzelnachweise  

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Fluorbenzaldehyde
 Fluorbenzaldehyde